Морская лисица — колючий скат.
 «Seafox» — автономный подводный аппарат.
 «Фэйри Сифокс» — британский корабельный катапультный поплавковый гидросамолёт, корабельный разведчик.